Neuendorf kan syfta på:

Geografi

Polen 

 Nowa Wieś Kętrzyńska, ort, Ermland-Masuriens vojvodskap, Powiat kętrzyński,

Schweiz 

 Neuendorf, Solothurn, ort och kommun, Solothurn, Bezirk Gäu,

Tyskland 

 Neuendorf am Damm, ort, Kalbe, Sachsen-Anhalt, 
 Neuendorf bei Potsdam, tidigare ort i Brandenburg, ingår idag i stadsdelen Babelsberg i Potsdam.
 Neuendorf, Steinhagen – ort, 6547906 , Mecklenburg-Vorpommern, 
 Neuendorf A, ort, Ducherow, Mecklenburg-Vorpommern, 
 Neuendorf b. Elmshorn, kommun, Schleswig-Holstein, 
 Neuendorf, Klötze – ort, Sachsen-Anhalt, 
 Neuendorf, Bitburg-Prüm – kommun i Eifelkreis Bitburg-Prüm, Rheinland-Pfalz, 
 Neuendorf, Bayern – kommun, Bayern, Regierungsbezirk Unterfranken, 
 Neuendorf, Löwenberger Land – ort, tidigare kommun, Löwenberger Land, Brandenburg
 Neuendorf, Teichland – ort, tidigare kommun, Teichland, Brandenburg
 Neuendorf, Süderholz – ort, tidigare kommun, Süderholz, Mecklenburg-Vorpommern

Robotskapade Polenförgreningar